Бесстрашненское сельское поселение — муниципальное образование в составе Отрадненского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Бесстрашненский сельский округ.

Административный центр и единственный населённый пункт — станица Бесстрашная.

География 
Площадь территории — 102,9 км². Граничит с Лабинским районом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Бесстрашненское сельское поселение на сайте Отрадненского района

Сельские поселения Отрадненского района